Saint Gestin  est un saint breton du .

 Bernard Gestin, co-président de la fédération culturelle SKED, ancien directeur de Skol-uhel ar vro/ Institut culturel de Bretagne.
  (1902 - 1991), écrivain français
 Robert-Héristel Gestin ( - )
 Robert Tyndal Cyrille Gestin (1832-1888), frère de Robert-Héristel Gestin, médecin de Marine et maire de Saint-Pierre-Quilbignon.
 Sandrine Gestin (1969 - ), auteur et illustratrice d'ouvrages pour la jeunesse

Patronyme breton